Con il termine meridiana si può intendere:

l'orologio solare o sciotere;

Aziende 
Meridiana – compagnia aerea italiana con sede ad Olbia.

Editoria 
la Meridiana, rivista fondata nel 1986 dallo storico Piero Bevilacqua e da lui diretta;
la Meridiana, casa editrice italiana;

Geofisica 
l'indicatore del passaggio del Sole a mezzogiorno;